Ocenebra beta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Ocenebra beta ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
beta